Herresta, kan avse:

 Herresta – en del av småorten Herresta och Ista i Sigtuna kommun i Sverige
 Herresta, Strängnäs kommun – en herrgård i Strängnäs kommun i Sverige

Se även
Herrestad